Олимпийский хоккейный центр () — стадион в греческом городе Элиниконе (южном пригороде в Афин), на котором проводились матчи турнира по хоккею на траве летних Олимпийских игр 2004 года.

История 

Хоккейный центр был построен к летним Олимпийским играм 2004 года в составе олимпийского комплекса «Элиникон». В его состав входили два поля для хоккея на траве — одно с трибунами на 7300 мест, другое на 2100 мест — и тренировочное поле.

Строительство центра завершили 29 февраля 2004 года. Официальное открытие состоялось 11 августа 2004 года, за два дня до старта Олимпиады.

Использование 
Поля центра 14—27 августа 2004 года приняли 71 матч мужского и женского турниров по хоккею на траве. Во время матчей для зрителей было доступно соответственно 5200 и 1200 мест. Тренировочное поле также использовалось для разминки участников других соревнований в олимпийском комплексе.

Кроме того, в 2004 году здесь состоялись матчи по футболу 5х5 и 7х7 в рамках летних Паралимпийских игр в Афинах.

После этого хоккейный центр не использовался, не ремонтировался и находится в заброшенном состоянии, трибуны и поля разрушены.

Примечания 

Стадионы Греции
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2004